Исмайли - фамилия:

 Исмайли, Аделина (род. 1979) — косово-албанская певица и актриса.
 Исмайли, Ардиан (род. 1996) — косово-албанская футболист. 
 Исмайли, Занфина (род. 1985) — косово-албанская певица, сестра Аделины.

См. также 
 Исмаил
 Исмаилов